John McNamara peut notamment désigner les personnes suivantes :
 John McNamara (1932-2020), ancien manager américain de baseball ;
 John McNamara (1949-), biologiste et mathématicien anglais ;
 John J. McNamara (1932-1986), skipper américain ;
 John McNamara (1962-), producteur et scénariste américain de séries.